La Federation Cup 1967 (conosciuta oggi come Fed Cup) è stata la 5ª edizione del più importante torneo tennistico per nazionali femminili. Hanno partecipato alla competizione 15 nazionali. Il World Group si è giocato al Blau-Weiss Tennis Club di Berlino Ovest in Germania dell'Ovest dal 6 all'11 giugno e la finale ed è stata vinta dagli Stati Uniti che hanno battuto la Gran Bretagna.

Tabellone principale 
Tutti i match si sono giocati al Blau-Weiss Tennis Club di Berlino Ovest in Germania dell'Ovest su campi in terra rossa.

Finale

Collegamenti esterni